Greenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Greenberger (* 1933), US-amerikanischer Physiker
 David Greenberger (* 1954), US-amerikanischer Literaturkritiker und Journalist
 Isabelle Greenberger (* 1911), US-amerikanische Künstlerin
 Marcia Greenberger, US-amerikanische Juristin
 Robert Greenberger (* 1958), US-amerikanischer Autor
 Sara Greenberger Rafferty (* 1978), Künstlerin